Паметник костница може да се отнася до някой от следните паметници с костници.

България 
 Паметник костница на Ботеви четници в село Скравена, Община Ботевград
 Паметник костница на връх Средногорец в община Смолян
 Мавзолей костница в Разград
 параклис „Свети Георги“ в Плевен

Македония 
 Паметник костница във Велес – на загиналите в комунистическата съпротива
 Паметник костница в Кавадарци – на загиналите в комунистическата съпротива
 Паметник костница в Кичево – на загиналите в комунистическата съпротива
 Паметник костница в Куманово – на загиналите в комунистическата съпротива
 Паметник костница в Струмица – на загиналите в комунистическата съпротива

Вижте също 
 Парижки катакомби – с костници
 Костница Паметник – край Цариброд
 Пантеон на Възрожденците в Русе
 църква „Света Неделя“ в Батак